Ілліче́ве (до 1948 — Кара-Кую, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.

Історія 
Поблизу Іллічевого виявлено кургани доби бронзи і скіфські, а неподалік Калинівки, Рибного й Уварового — залишки трьох античних поселень і могильника IV–II ст. до н. ери.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Примітки 

Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню